Čikla (Koroška Bela) je lahko: 

 Čikla (potok)
 Čikla (Bela) slap
 Čikla (hrib)
 Čikla (Bela) fosilen plaz
 Čikla (Bela) podor